

Persone 
 Alfred Copley – pittore e medico statunitense
 John Singleton Copley – pittore statunitense
 Paul Copley – attore inglese
 Sharlto Copley – attore e produttore cinematografico sudafricano

Altro 
 Copley Square – piazza di Boston, nel Massachusetts (Stati Uniti d'America)
 Medaglia Copley – premio scientifico